Bernard Wodecki (1922–2008) – polski duchowny rzymskokatolicki, werbista, tłumacz ksiąg Biblii poznańskiej
Ernest Wodecki – żołnierz
 Marcin Wodecki (ur. 1988) – piłkarz
 Wiesław Wodecki (1927–2010) – pisarz
Zbigniew Wodecki (1950–2017) – piosenkarz, instrumentalista i kompozytor